Kumerow ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Kumerow (* 1965), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jake Kumerow (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Cummerow
 Kummerow